Gulyás Sándor (1889–1974) festőművész
 Gulyás Sándor (1925–2000) szinháztörténész, színházi rendező
 Gulyás Sándor (1930–) Állami díjas (1988) mezőgazdász, termelőszövetkezeti elnök
 Gulyás Sándor (1933–1996) biológus, növényanatómus
 Gulyás Sándor (1937–2016) Apáczai Csere János-díjas tanár, újságíró
 Gulyás Sándor (?–2013) karmester
 Gulyás Sándor (1948–2013) labdarúgó (Csepel, Kaposvári Rákóczi, DVTK)
hasonló nevűek
 Gulyás Herman Sándor (1981–) színész

Jegyzetek